Ludwig Reichert ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Reichert (Politiker, 1840) (1840–1909), deutscher Landwirt und Politiker (Zentrum), MdR
 Ludwig Reichert (Politiker, 1894) (1894–1957), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum, CDU), MdL Rheinland-Pfalz
 Ludwig Reichert (Verleger) (1924–2008), deutscher Mediävist und Verleger, siehe Dr. Ludwig Reichert Verlag